Kabinett Hashimoto steht für folgende Regierungen Japans:

 Kabinett Hashimoto I (1996)
 Kabinett Hashimoto II (1996/97)
 Kabinett Hashimoto II (Umbildung) (1997/98)